Sulechów – miasto w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sulechów
 Sulechów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Sulechów – gmina w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim
 Sulechów – stacja kolejowa w Sulechowie, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Sulechów, Orion Sulechów, Sulechówko, Sulechówek, Sulechowo, Zawisza Sulechów